Дискография японской рок-группы ONE OK ROCK включает в себя 10 студийных альбомов, 2 EP, 8 видеоальбомов, 6 кавер-версий, 32 музыкальных видео и 24 сингла. Группа ONE OK ROCK была сформирована в Токио, Япония в 2005 году и в настоящее время состоит из Такахиро Мориути (вокал), Тору Ямасита (гитара/лидер группы),
Рёта Кохама (бас) и Томоя Канки (ударные). ONE OK ROCK продали более 3 миллионов пластинок по всему миру.

Альбомы

Студийные альбомы

Видео альбомы

Примечания 

Дискографии Японии